Комбайнобудівник (газета)
 Комбайнобудівник (Тернопіль)